Regio (lateinisch) bezeichnet:

 Regio (Zuggattung), einen Regionalzug in der Schweiz
 Verwaltungsgliederung des antiken Rom, siehe Stadtgliederung Roms
 Regio (Italien), Verwaltungsgliederung des antiken Italien
 Regio (Kaffee), eine Kaffeerösterei in Österreich
 Regio (Geografie), das Dreiländereck Deutschland-Frankreich-Schweiz
 Regio (Astrogeologie), ein ausgedehntes Gebiet auf einem planetaren Himmelskörper
 in der Anatomie einen Teil oder Abschnitt des Körpers
 als Abkürzung eine Regiopole bzw. Regiopolregion, ein urbanes Zentrum zwischen Metropolregionen
 in der Schweiz und im alemannischen Deutschland in letzter Zeit häufig modernistisch verwendet für Region im Sinne von Wirtschafts- oder Wohngebiet
 DB Regio, Tochtergesellschaft der Deutschen Bahn AG im Schienenpersonennahverkehr

Regio ist Bestandteil folgender Bezeichnungen:
 Regio-Tour, der Titel von Veranstaltungen, zum Beispiel des Radsports
 Regiogeld, eine Währungseinheit eines Ersatzgeldes

Regio ist der Name folgender Personen
 José Régio (eigentlich Jose Maria dos Reis Perreira; 1901–1969), portugiesischer Schriftsteller und Romancier

Siehe auch:
 Reggio
 Region (Begriffsklärung)